Wojciech Wróblewski (chemik) 
 Wojciech Wróblewski (dyplomata)